Укла́дчик — многозначный термин:

Профессия 
 Укладчик парашютов — специалист по эксплуатации авиационной техники;
 Укладчик текста — один из ключевых специалистов в области дубляжа.
 Укладчик-упаковщик- специалист по упаковке товаров

Техника 
В зависимости от укладываемых материалов или конструкций укладчики подразделяют:
 Укладчик грузов — разновидность штабелёра.
 Укладчик пути — железнодорожная машина для прокладки линии железной дороги.
 Трубоукладчик — механизм для укладки труб в траншею.
 Асфальтоукладчик
 Мостоукладчик
 Танковый мостоукладчик